Соколово може да се отнася за някое от селата:

 Соколово (Област Бургас), България;
 Соколово (Област Габрово), България;
 Соколово (Област Добрич), България;
 Соколово (Област Ловеч), България;
 Соколово, на гръцки Парапотамос, село в Ном Сяр, Гърция.